De letter Q (q) is de zeventiende letter in het moderne Nederlandse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de natuurkunde
 Q, symbool voor elektrische lading en (als ) voor warmtehoeveelheid
 q, symbool voor warmtestroom en volumestroom
 Q-factor of kwaliteitsfactor van een oscillerend systeem (<Engels: quality)

In de wiskunde
 ℚ of , symbool voor de verzameling van rationale getallen

In de geneeskunde
 Q-koorts, een dierziekte

In de geesteswetenschappen
 Q (of Bron Q), afkorting van het Duitse Quelle, de hypothetische bron van het evangelie van Lucas en dat van Matteüs

Overig

 Q, de naam voor anti-onderzeeërs
 Q (tijdschrift), een Brits muziektijdschrift
 Q (James Bond), een James Bondpersonage
 Q Branch, een afdeling van de Britse geheime dienst in de wereld van James Bond
 Q (Star Trek), een volk in de sciencefictionserie Star Trek
 Q, de landcode op voertuigen uit Qatar
 Maxwell Q, een model van het Amerikaanse automerk Maxwell
 Q, bijnaam van de Belgische minister Vincent Van Quickenborne
 Q & Q, Nederlandstalige kinderserie uit de jaren 70 van de twintigste eeuw
 <q> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Q, aanduiding voor de dame (queen) in Engelse notatie van schaakpartijen 
 Q (politie), een Nederlandse politie-eenheid